Иван Иванович Магда (; , , Изюмского уезда Харьковской губернии Российской империи — , , Украина) — украинский советский ветеринарный врач, доктор ветеринарных наук (1948), , профессор (1948) Харьковского зооветеринарного института. Заслуженный деятель науки УССР (1951).

Биография 
После окончания в 1926 году Харьковского зооветеринарного института (ныне Харьковская государственная зооветеринарная академия), был оставлен в альма матер для дальнейшей работы. В 1927 году поступил в аспирантуру при кафедре хирургии Харьковского зооветеринарного института.

В 1933—1962 годах — доцент, профессор, заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, одновременно — методист заочного отделения, декан.

Участник Великой Отечественной войны. В числе добровольцев института И. И. Магда пошёл в действующую армию. Военный врач. С начала войны работал начальником хирургического отдела фронтового госпиталя, а затем — выезжал в действующую армию по заданию военно-ветеринарного Управления. Кавалер орденов и медалей СССР.

В 1944 году был демобилизован из рядов Советской Армии для организации учебной работы в родном институте.

В 1948 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Местное обезболивание в ветеринарной хирургии» и решением ВАК был утверждён в учёном звании доктора ветеринарных наук, тогда же ему присвоено звание профессора. В 1951 году постановлением Президиума Верховного Совета УССР ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки УССР».

Многократный участник ВДНХ, награждён золотой и серебряной медалями ВДНХ.

Его сын физик, профессор Игорь Иванович Магда.

Научная деятельность 
И. И. Магда — выдающийся советский учёный в области ветеринарной хирургии и воспитатель кадров ветеринарных хирургов, ветврачей.

Занимался научными исследованиями обезболивания и наркоза в хирургии; топографической анатомии; восстановления способности к репродукции и хозяйственной ценности крупного рогатого скота.

Под руководством Магды в практику ветеринарной хирургии были внедрены цианоакрилатные клеи для бесшовного соединения тканей.

Автор более 130 оригинальных научных работ. Среди них монографии «Местное обезболивание», переведенной на немецкий, китайский и украинский язык; «Травматический ретикулоперитонит»; 5 изданий учебника «Оперативная хирургия», в том числе на украинском языке; монография «Обезболивание животных», «Кастрация сельскохозяйственных животных». Он соавтор справочников «Ветеринарного врача», «Болезни крупного рогатого скота», «Болезни лошадей» и др.

Избранные труды 
 Місцеве знеболювання у ветеринарній хірургії. К., 1940;
 Местное обезболивание: Руководство для ветеринарных врачей. Москва, 1955;
 Оперативная хирургия домашних животных. 2-е изд. Москва, 1963;
 Оперативная хирургия с основами топографической анатомии домашних животных. 3-е изд. Москва, 1970;
 Оперативная хирургия. Москва, 1990;
 Оперативна хірургія: Практикум. К., 1993;
 Оперативна хірургія тварин з основами топографічної анатомії і анестезіології. К., 1995.

Литература 
 Юрченко Л. І. Магда Іван Іванович (1904—1994) // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.
 Магда Іван Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928—1994 рр. До 100-річчя від дня народження/ ХДЗВА

Ссылки 
 Магда Іван Іванович 

Авторы учебников
Преподаватели вузов Харькова
Выпускники вузов Харькова
доктора ветеринарных наук
Военные врачи СССР
Медики Великой Отечественной войны